Кали́ма ( — «слово», «изречение») — декларация веры в исламе. Торжественное произнесение калиме шахады является первым из 5 столпов ислама. Вера в смысл содержащихся в калиме слов — первое, что определяет мусульманина, и, как следствие, декламация основанной на калиме шахады является исламской декларацией веры.

 Арабский текст — لا اله الا الله محمد رسول الله
 Русский перевод — Нет божества,достойного поклонения, кроме Аллаха, Мухаммад — Посланник Аллаха.
 Транскрипция — Ля́ Иля́ха илля Лла́х, Муха́ммадун — расу́лю-Лла́х.

Флаги 
Калима присутствует на флагах нескольких государств и организаций:
 Саудовской Аравии
 Исламского Эмирата Афганистан
 ХАМАСа
 Талибана
 Сомалиленда
 СИСа
 Имарата Кавказ

Ссылки 
 
 
 

Исламские термины
Пять столпов ислама
Арабские фразы